«Змагары» (от  — бороться, сражаться;  — борец, поборник, ревнитель) — политический ярлык, обозначающий оппозиционно настроенных к власти граждан Белоруссии.

На фоне протестов в Белоруссии, с подачи Александра Лукашенко, который в октябре 2020 года начал употреблять термин «змагары», термин получил широкое распространение на белорусском государственном телевидении в отношении участников протестов.

Политические оценки 
Директор аналитического центра EAST в Варшаве Андрей Елисеев пишет, что с началом протестов в Белоруссии 2020—2021 годов «змагары» при работе белорусской государственной пропаганды ускоренно превратились в белорусский аналог «бандеровцев» из «антиукраинской пропагандистской истории».

Лингвистический анализ 
Белорусский лингвист Б. Ю. Норман пишет, что слово «змагар», в прямом значении обозначающее — «борец», в настоящее время актуализировалось в значении «оппозиционер, стихийно и огульно не принимающий все, что связано с властью».

Кандидат филологических наук А. Л. Стрижак пишет, что значение лексемы «змагар» трансформировалось в сознании носителей языка «вследствие ряда действий представителей белорусской оппозиции, активно критикующей современную социально-политическую обстановку» в Белоруссии.

Белорусские филологи О. С. Горицкая и Н. В. Супрунчук определяют слово «змагар» в качестве наиболее частотного белорусизма в русском языке и соотносят его с литературным словом «оппозиционер», причём, по данным исследования авторов, удельный вес лексемы «змагар» в белорусской разновидности русского языка составляет 25 %, тогда как «оппозиционер» — 75 %. При этом, по мнению авторов, «змагар» отличается от «оппозиционера» яркой экспрессией, делающей этот белорусизм востребованным в разговорной речи, публицистике, интернете.

Стрижак выделяет особенность функционирования белорусизма «змагар» в русском языке, при которой коннотативный компонент значения возникает не столько вследствие восприятия его чуждости в русскоязычном тексте, сколько «в результате апелляции к денотату — полностью скомпрометировавшему себя образу оппозиционера».

Литература 
 Змагар / XX стагодзьдзе ў беларускай мове. Слова на дзень для памяці і для роздуму. (Бібліятэка Свабоды. ХХІ стагодзьдзе.) — Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2012. — 516 с. — C. 155.
 Норман Б. Ю. Билингвизм и многоречие в Республике Беларусь // Русский язык в многоречном социокультурном пространстве: монография. — Екатеринбург: Издательство Уральского универститета, 2014. — С. 276. — 324 с. — ISBN 978-5-7996-1083-8.

Ссылки 
 Мартинович В. В. Змагары и овцы. // БелГазета. — № 7 (883). — 18 февраля 2013
 Yeliseyeu Andrei. «Zmagars» as a universal expression of evil: Belarusian propaganda has put a halter on a long-standing pro-Kremlin label // International Strategic Action Network for Security. — 9 ноября 2020

Примечания

См. также 
 Ябатьки

Идеологические клише